Kuuttuaq bezeichnet:
 Kuuttuaq (Fluss, Ikaasakittip Kangertiva), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuuttuaq (Fluss, Kangertaajiva), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuuttuaq (Fluss, Sermilik), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland